Явожина-Слёнска (, ) — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Свидницкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 4,34 км². Население — 5214 человек (на 2006 год).

В городе расположен Музей промышленности и железных дорог.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Нижнесилезского воеводства